Aus der Mitte entspringt ein Fluß oder im Original A River Runs Through It steht für:
 Aus der Mitte entspringt ein Fluß (Roman), Roman von Norman Maclean (1976)
 Aus der Mitte entspringt ein Fluß (Film), darauf basierende Literaturverfilmung von Robert Redford (1992)